Ненад Зимонич и Микаэль Льодра - победители турнира.

Боб и Майк Брайаны защищали свой прошлогодний титул в качестве первых номеров посева, но уступили в полуфинале будущим чемпионам.

Общая информация 
Десять матчей подряд не знали себе равных братья Брайаны на кортах пекинского национального теннисного центра, завоевав за это время два титула. Первыми соперницами, заставившими американцев уйти с корта побеждёнными, оказались серб Ненад Зимонич и француз Микаэль Льодра. Интернациональный дуэт позже конвертировал этот успех в титул чемпионов всего турнира.

Дважды встречались пары Льодра / Зимонич и Линдстедт / Текэу в финалах турниров основоного тура ATP. Оба этих матча пришлись на соревнования категории ATP 500 и оба раза два первых сета завершались тай-брейками; однако на соревнованиях в Вашингтоне румын и швед один из этих тай-брейков выиграли.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Максим Мирный (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Титул) 
 Махеш Бхупати /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2011